

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Geneva – capoluogo della contea di Geneva, Alabama
Geneva – census-designated place della Contea di Seminole, Florida
Geneva – città della Contea di Talbot, Georgia
Geneva – città della Contea di Kane, Illinois
Geneva – città della Contea di Adams, Indiana
Geneva – città della Contea di Franklin, Iowa
Geneva – township della Contea di Midland, Michigan
Geneva – township della Contea di Van Buren, Michigan 
Geneva – città della Contea di Freeborn, Minnesota
Geneva – città della Contea di Fillmore, Nebraska
Geneva – città della Contea di Ontario, New York
Geneva – comune della Contea di Ontario, New York
Geneva – città della Contea di Ashtabula, Ohio
Geneva-on-the-Lake – villaggio della Contea di Ashtabula, Ohio
Geneva – census-designated place della Contea di Crawford, Pennsylvania
Geneva – census-designated place della Contea di Whatcom, Washington
Geneva – comune della Contea di Walworth, Wisconsin
 Svizzera
Geneva – esonimo inglese e arpitano di Ginevra

Musica 
Geneva – gruppo musicale britpop britannico
Geneva – album della Love of Life Orchestra del 1980
Geneva – album dei Russian Circles del 2009

Altro 
Geneva – tipo di carattere